Bega désigne :

Toponymes 

 Bega, une ville d'Australie,
 une autre dénomination de la ville de Beica dans la région d'Oromia en Éthiopie,

Hydronymes 
 Bega River, fleuve d'Australie situé à l'extrême sud de la Nouvelle-Galles du Sud ;
 , rivière d'Allemagne en Rhénanie-du-Nord-Westphalie ;
 Bega, rivière de Roumanie et de Serbie, sous-affluent du Danube.

Personnes 
 Cornelis Bega (1620-1664), peintre hollandais
 Francesco Bega (1974-), footballeur italien
 Lou Bega (1975-), chanteur italo-allemand

Homonymie de patronyme
Homonymie d'hydronyme